Juan Ruiz hace referencia a varios artículos:

Personas
 Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, poeta español nacido alrededor de 1284 en Alcalá de Henares 
 Juan Ruiz (conquistador), conquistador español del siglo XVI.
 Juan Ruiz el Vandalino, orfebre español del siglo XVI.
 Juan Ruiz Soriano (1701-1763), pintor español.
 Juan Ruiz Anchía, fotógrafo cinematográfico.
 Juan Ruiz Casaux, violonchelista español.
 Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, dramaturgo español nacido en 1581.
 Juan José Ruiz de Apodaca y Eliza, antepenúltimo virrey de Nueva España (1816–1821).
 Juan Ruiz de Arce, conquistador español.
 Juan Ruiz de la Parra, conquistador español;.
 Juan Antonio Ruiz «Espartaco», torero español;
 Juan Ruiz Olazarán, político español durante la guerra civil.